Натуральне число 81
 81 рік до нашої ери
 81 рік нашої ери